The Clue – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay
 The Clue – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
 The Clue – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber 
 The Clue – film del 1915 diretto da James Neill e da Frank Reichert
 The Clue – film del 2009 diretto da Lee Sang-yong
 The Clue! – videogioco del 1994